peut désigner
 , album de  ;
 , album de  ;